Il doppio del torneo di tennis Sedona Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori John-Laffnie de Jager e Robbie Koenig che hanno battuto in finale Adam Peterson e Eric Taino 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Brian MacPhie /  Jeff Salzenstein (semifinali)
 Geoff Grant /  Mark Merklein (quarti di finale)

 Neville Godwin /  Myles Wakefield (quarti di finale)
 John-Laffnie de Jager /  Robbie Koenig (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sedona Challenger 1997